

Persone 
 Masaharu Honma – generale giapponese
 Toshihiko Honma – pilota motociclistico giapponese

Altro 
 Clan Honma – clan giapponese attivo tra il XII ed il XVI secolo